

Geografia 
 Castel dell'Ovo – castello di Napoli (Italia)

Musica 
 OVO (album) – album di Peter Gabriel del 2000
 OvO – Gruppo musicale italiano formato da Bruno Dorella e Stefania Pedretti

Altro 
 OVO – video enciclopedia